Оротука́н — топоним в России:

 Оротукан — посёлок городского типа в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Оротукан — река, правый приток Колымы.
 Оротукан — ручей, левый приток реки Омчук в бассейне реки Тенке.